Kraskowo ist der Name von Orten in Russland und Polen:

 Kraskowo, Siedlung städtischen Typs im Rajon Ljuberzy, Oblast Moskau, Russland
 Kraskowo (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Schönfließ, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Kraskowo (Młynary), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Schönfließ, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen